Волде — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Мамо Волде — эфиопский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион.
 Миллион Волде — эфиопский бегун на длинные дистанции.